Лаэнне́к может означать:

 Лаэннек, Рене (1781—1826) — французский врач и анатом
 «Лаэннек» — станция Лионского метрополитена

См. также 
 Лаеннек — инъекционный препарат на основе гидролизата плаценты человека